— вид многолетних вечнозелёных травянистых растений рода Альпиния семейства , в естественных условиях произрастающих на островах Тихого океана от архипелага Бисмарка до Соломоновых островов.

Впервые вид был описан  в 1873 году ботаником и собирателем редких растений  в издании Catalogue of New Beautiful and Rare Plants.
В садоводческой литературе растение часто упоминается по названием Альпиния Сандера (), однако данное название является синонимом и было опубликовано только в 1903 году в издании Gardeners' Chronicle. 

Невысокое растение, до 80 см высотой с облиственными стеблями. Декоративные сидячие листья зелёного цвета с косыми снежно-белыми полосками, линейной формы, 15—17 см длиной и 2—3 см шириной. Цветки собраны в верхушечную метелку, мелкие, бледно-малинового цвета.

Благодаря „мраморной“ окраске листьев растение культивируется с декоративными целями.

Примечания 

Имбирные
Декоративные растения
Флора Юго-Восточной Азии